Полежаєв Георгій Миколайович — російський актор, режисер, народний артист України (1943).
 Полежаєв Максим Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Полежаєв Олександр Іванович (1804—1838) — російський поет і перекладач.
 Полежаєв Сергій Олександрович (1924—2006) — радянський і російський актор театру і кіно, заслужений артист Російської Федерації.

Прізвища